Slovo Heze má více významů:
 Che-ce – městská prefektura v Čínské lidové republice (pchin-jinem Hézé)
 Heze (hvězda) – hvězda v souhvězdí Panny, též zvaná Zeta Virginis